Norvegia ist Namensbestandteil von:
 Norvegia Bay, Bucht der Peter-I.-Insel, Antarktis
 Norvegiabåen, Rifffelsen vor der Küste der Bouvetinsel, Südatlantik
 Norvegiaodden, Landspitze der Bouvetinsel, Südatlantik
 Kap Norvegia, Kap an der Prinzessin-Martha-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Mount Norvegia, Berg im Enderbyland, Antarktika